Иван Арзамасцев: Арзамасцев, Иван Андреевич (1897—1982) — чехословацкий банкир, коллекционер искусства, меценат.
 Арзамасцев, Иван Григорьевич (1902—1955) — советский металлург, лауреат Сталинской премии.